Aino Aalto (1894-1949), architecte et designer finlandaise ;
 Alvar Aalto (1898-1976), architecte, urbaniste et designer finlandais ;
  ;
 Elissa Aalto, architecte finlandaise, épouse d’Aalvar Aalto ;
 Henri Aalto (né en 1989), footballeur finlandais ;
 Jussi Aalto (né en 1945), photographe finlandais ;
 Pirjo Aalto (1961-), biathlète finlandaise ;
 Saara Aalto, chanteuse et actrice finlandaise.

Voir aussi 
 Université Aalto, à Helsinki
 Médaille Alvar Aalto
 Théâtre Aalto, à Essen (Allemagne)
 Vase Aalto